Toponímia:
 Moody (Alabama)
 Moody (Texas)
 Biografies:
 Glyn Moody, escriptor de tecnologia
 Heather Moody (Rexburg, 1973), jugadora de waterpolo estatunidenca
 James Paul Moody (Scarborough, Anglaterra, 1887 - Oceà Atlàntic, 1912), mariner britànic
 Raymond Moody (1944, Porterdale, Geòrgia), metge psiquiatre i llicenciat en filosofia
 Organitzacions: Moody's Corporation, o Moody's, agència d'avaluació de crèdit fundada per John Moody
 Tecnologia: Diagrama de Moody, representació gràfica del factor de fricció en funció del nombre de Reynolds i la rugositat relativa d'una canonada